Shuman est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jimmy Shuman (?-), acteur de doublage inconnu
 Mort Shuman (1938-1991), compositeur, chanteur, acteur américain ;
 Frank Shuman (1862-1918), inventeur américain, ingénieur et pionnier de l'utilisation de l'énergie solaire ;
 Michael Shuman (1985-), musicien américain.

Patronyme anglais